Вилуса (или Вилусия, хеттск. 𒌷𒃾𒇻𒊭) — крупный город позднего бронзового века в западной Анатолии. Был описан в XIII веке до нашей эры хеттскими источниками как часть конфедерации называемой Ассува.

Отождествление с Троей 
Город часто отождествляют с легендарной древнегреческой Троей. Многие современные археологи предполагают, что Вилуса соответствует археологическому памятнику в Турции, известному как Троя VII. Город был разрушен около 1190 г. до н. э.

Позднее на этом же месте возник полис Илиос или Илион (Ἴλιος, Ἴλιον), которые в древнегреческом языке являются альтернативными именами Трои. По мнению ряда авторов имя Вилуса этимологически связано с этими названиями. На эту идентификацию современных ученых натолкнула Хроника Иеронима (хронология мифической и Древней Греции), написанные около 380 г. н. э. Иеронимом Стридонским (также известным как Святой Иероним). Кроме того, в настоящее время считается, что современный полуостров Троада, на котором располагалась Троя, соответствует хеттскому топониму Таруиша.

Критика 
Не все ученые приняли отождествление Вилуса с Троей. Например, существует альтернативная гипотеза, согласно которой Вилуса находилась недалеко от Бейджесултана, который в свою очередь в эпоху Византийской империи был известен как Илузия (Ἴλουζα).

Упоминания 
Поселение Вилуса упоминается в ряде источников в хеттских источниках, в том числе:

 письмо Манапа-Тархунта (ок. 1310—1280 до н. э.), которое упоминает город за рекой Сеха (совр. Бакыр);
 договор Алаксандуса (ок. 1280 г. до н. э.) между Алаксандусом Вилусским и Муваталли II Хатти;
 письмо (о/к) Тавагалав(е) (ок. 1250 до н. э.): адресованное царю Аххиявы письмо царя Хеттского царства Хаттусили III (правил приблизительно в 1275—1250 годах до н. э.), в котором упоминается военный конфликт из-за Вилусы;
 письмо Милаваты (ок. 1240 г. до н. э.), которое, как полагают, было написано Тудхалией IV.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Достопримечательности Турции
Древние города Малой Азии